Trap to jedna w ośmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1972 w Monachium. Wystartowało 57 zawodników (samych mężczyzn) z 34 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową od 27 do 29 sierpnia.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 200 strzałów w ośmiu seriach po 25 strzałów. Zwycięzca Angelo Scalzone ustanowił rekord świata wynikiem 199 punktów.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972